Віваксія (Wiwaxia) — рід викопних м'якотілих тварин, відомих тільки за скам'янілостями, знайденими вперше в канадських відкладеннях сланців Берджес (там було виявлено 140 зразків). Передбачуваний час життя — з кінця нижнього кембрію до середнього кембрію. Організми відомі переважно по розсіяних склеритах. Знайдені зразки мають від 3,4 мм до трохи більше 50,8 мм завдовжки. Середній розмір знайдених решток — 30 мм. За зовнішнім виглядом чимось нагадує мініатюрного дикобраза з шипами і лускою. Припускають, що шипи слугували для захисту. Згодом викопні рештки цієї тваринки було знайдено по всьому світу, що дає змогу твердити, що в кембрійському періоді віваксія була досить поширена.

Cladogram:Conway Morris & Peel

Точна таксономічна спорідненість роду досі залишається дискусійною серед палеонтологів.

Види 
 W. corrugata Matthew, 1899
 W. taijiangensis Zhao, Qian & Lee, 1994
 W. sp. див. Butterfield 1994, Smith 2014

Див. також 
 Кембрійський вибух
 Берджес-Шейл
 Хронологія еволюції
 Orthrozanclus reburrus

Література 
 Zhao Y.L.; Qian Y.; Li X.S. Wiwaxia from Early-Middle Cambrian Kaili Formation in Taijiang, Guizhou // Acta Palaeontologica Sinica. — 1994. — Vol. 33, No 3. P. 359–366.
 Conway Morris S. The Middle Cambrian metazoan Wiwaxia corrugata (Matthew) from the Burgess Shale and Ogygopsis Shale, British Columbia, Canada // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. — 1985. — B, Vol. 307, No 1134. — P. 507–582.
 Matthew G.F. Studies on Cambrian Faunas, No. 3.—Upper Cambrian Fauna, Mount Stephen, British Columbia.—The Trilobites and Worms // Transactions of the Royal Society. — 1899. — Vol. 5. — P. 39-68.
 Walcott, C.D. Middle Cambrian annelids. Cambrian geology and paleontology, II // Smithsonian Miscellaneous Collections. — 1911. — Vol. 57. — P. 109–144.

Ресурси Інтернету 
 Pharyngula entry  on Orthrozanclus reburrus

Комп'ютерні реконструкції віваксії

Примітки 

Викопні тварини
Фауна кембрійського періоду